Адаскин (женская форма — Адаскина) — еврейская фамилия. Известные носители:
 Адаскин, Гарри (1901—1994) — канадский скрипач.
 Марр Адаскин, Фрэнсес (1900—2001) — канадская пианистка.
 Адаскина, Наталья Львовна (род. 1940) —  советский и российский искусствовед, историк искусства, эксперт живописи, куратор.